Nobody's Perfect (nessuno è perfetto) può riferirsi a:

Cinema 
 In gamba... marinaio! (Nobody's Perfect) – film del 1968 diretto da Alan Rafkin
 In amore nessuno è perfetto (Nobody's Perfect) – film del 1990 diretto da Robert Kaylor

Musica 
 Nobody's Perfect, un album live del 1988 dei Deep Purple
 Nobody's Perfect, un singolo del 2011 di Jessie J